AZT steht für:
 Azerbaijan Time, entsprechend UTC+4
 Azathioprin, ein Medikament gegen Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantation und Autoimmunreaktionen etc.
 Azidothymidin, ein organisches Azid aus der Gruppe der Nukleoside, das in der AIDS-Behandlung eingesetzt wird
 Allianz Zentrum für Technik, Zentrum der Allianz-Versicherung zur Kosten-Kalkulation von Geräte-Defekten mit Museum
 Zapatoca Airport (IATA-Code), Flughafen in Zapatoca, Departamento Santander, Kolumbien

azt steht für:
 Faire Atta (Südliches Atta; ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Atta (Dialektcluster), gesprochen von den Aeta um Rizal (Cagayan) auf der Insel Luzon, Philippinen

Siehe auch:

Abkürzung